XFL puede referirse a:

XFL (2001), liga de fútbol americano desaparecida en el 2001;
XFL (2020), liga de fútbol americano revivida de la original.